Ко́стивере — многозначный термин:

 Костивере — посёлок в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Костивере — мыза в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Костивере — природный парк в Эстонии.
 Костивере — карст в Эстонии.
 Клад Костивере — клад, найденный на территории Эстонии.
 «Костивере» — совхоз в Эстонии.